«Песнь песней»:
 «Песнь песней» () — художественный фильм (1919 год, США, режиссёр Джозеф Кауфман);
 «Песнь песней» () — художественный фильм (1933 год, США, режиссёр Рубен Мамулян);
 «Песнь песней» () — фильм (1935 год, режиссёр Генри Линн).
 «Песнь песней» () — телевизионный художественный фильм (1973 год, Великобритания, режиссёр Питер Вуд);
 «Песнь песней» — короткометражный документальный фильм (1989 год, СССР, режиссёр Герц Франк);
 «Песнь песней» () — художественный фильм (2002 год, режиссёр Tobin J.W. Smith);
 «Песнь песней» () — художественный фильм (2005 год, Великобритания, режиссёр Josh Appignanesi);
 «Песнь песней» () — художественный фильм (2010 год, режиссёр Justyna Nowak);
 «Песнь песней» — художественный фильм (2015 год, режиссёр Ева Нейман).